Болгария является одной из стран мира с самым низким уровнем рождаемости. По данным НСИ количество живорожденных в 2014 году был 67 585 человек (9.4 ‰, количество родились в год на 1000 жителей).

Количество живорожденных 

Количество живорожденных с 2000 года (данные НСИ):

Области

Общий коэффициент рождаемости

Области

Суммарный коэффициент рождаемости

Области

См. также 

 Население Болгарии
 Список стран по уровню рождаемости

Примечания

Ссылки 

 Информация о рождаемости в Болгарии, согласно последним данным НСИ 

Болгария
Население Болгарии